Le mot gothique se rapporte à l'origine (latin gothicus) à un ensemble de peuples germaniques de l'Antiquité et du haut Moyen Âge, les Goths ; pour éviter toute confusion, la langue de ces peuples est aujourd'hui nommée gotique, sans h.
 À la Renaissance, il est utilisé pour désigner l'art de la fin du Moyen Âge, avec une connotation péjorative (le terme était équivalent à « barbare ») qui disparaît au . Le gothique s'applique principalement à l'architecture des -s (voir l'article Architecture gothique), mais aussi à la sculpture et à la peinture de cette époque (voir les articles Peinture gothique et surtout Gothique international).
 Il désigne aussi une écriture et une police d’imprimerie caractérisées par un aspect anguleux.
 Enfin, il est utilisé dans des contextes culturels divers avec un sens général renvoyant à ce qui est médiéval ou rappelle le Moyen Âge.

Principales acceptions

Art gothique 
À partir de la Renaissance, le mot « gothique » subit une évolution sémantique qui aboutit à l’heure actuelle à l’identification de l'architecture gothique avec l’art ogival des -s.

Le premier à utiliser « gothique » (gotico) en histoire de l’art est le peintre Raphaël dans un document officiel concernant la conservation des monuments de Rome, sans connotation péjorative.

C’est Giorgio Vasari qui, un peu plus tard, fait de « gothique » un synonyme de « barbare (violent) » en associant l’art du Moyen Âge, le sac de Rome par les Goths en 410 et le sac de Rome par les Allemands en 1527. Désormais, l’art gothique est l’art barbare par opposition à l’art de l’Antiquité. Le mot passe en France au début du  (1615 selon Le Robert) et est utilisé par de nombreux auteurs : Boileau, Molière, Fénelon, etc.

À partir du , la réhabilitation du Moyen Âge par le courant romantique (en général assez germanophile) aboutit à celle de l’art ogival et du mot « gothique » lui-même. On étudie donc désormais l'architecture gothique, mais aussi la peinture gothique, la sculpture gothique, le style gothique international, transition vers la Renaissance.

Une bonne part de l’architecture religieuse du  est d’ailleurs « néogothique », en particulier avec Eugène Viollet-le-Duc.

Écriture gothique 
L'écriture gothique est une graphie de l'alphabet latin courante à la fin du Moyen Âge et qu’il ne faut pas confondre avec l'alphabet gotique, bien plus ancienne, et dont l’alphabet, très différent, est inspiré des alphabets grec, latin et runique.

En imprimerie, la police gothique, utilisée lors de la première impression réalisée par Gutenberg, est encore présente actuellement ; elle a été couramment utilisée en Allemagne jusqu’au .

Le nom de « gothique » lui a été donné à une date postérieure à sa création.

Autres acceptions

Littérature gothique 
 Roman gothique : mouvement littéraire en Angleterre au .

Mouvement gothique 
 Mouvement gothique : apparu à la fin des années 1970, il se réfère pour une part à la littérature gothique, mais aussi à d’autres courants : littérature fantastique, cinéma fantastique des années 1950-70, musique new wave…

Voir aussi

Bibliographie 
 Article « Gothique » dans le Grand Robert de la langue française (nombreuses citations)
 Erwin Panofsky, Architecture Gothique et pensée scolastique, traduction et postface de Pierre Bourdieu, Paris, Éditions de Minuit, coll. « Le sens commun », 1967

Article connexe 
 Gothique (étymologie)